Yuma – miasto w stanie Arizona, w hrabstwie Yuma
 Yuma – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Yuma
 hrabstwo Yuma – hrabstwo w stanie Arizona
 hrabstwo Yuma – hrabstwo w stanie Kolorado
 USS Yuma – okręty US Navy
 Pustynia Yuma – pustynia w USA, część pustyni Sonora
 Yuma – rzeka w Dominikanie
 Yuma – plemię Indian Ameryki Północnej
 Yuma – film polski z 2012 roku w reżyserii Piotra Mularuka

Zobacz też 
 15:10 do Yumy – amerykański western w reżyserii Delmera Daves z 1957 roku, zrealizowany na podstawie opowiadania Elmore Leonarda
 3:10 do Yumy – amerykański western z 2007 roku w reżyserii Jamesa Mangolda
 Yūma Nakayama – japoński aktor i piosenkarz
 Juma – kradzieże wykonywane tylko za zachodnią granicą Polski, przedmiot pochodzący z kradzieży lub urządzenie do przeciwdziałania kradzieży piwa przez barmanów